Katastrofa – nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki

Tytuły dzieł 
 Katastrofa – piosenka Skaldów
 Katastrofa – powieść Macieja Kuczyńskiego 
 Katastrofa – film z 1965 roku
 Katastrofa – film z 2010 roku